La Aviva Premiership 2011-2012 sarà la 25ª stagione della English Premiership. In questa stagione i Saracens difenderanno il titolo vinto nell'anno precedente contro i Leicester Tigers. I Worcester Warriors sono invece la squadra promossa dopo aver vinto l'RFU Championship 2010-2011 grazie alla vittoria in finale contro i Cornish Pirates.

La stagione 2011–12 vede l'introduzione di due modifiche al salary cap, che attualmente ammonta a 4 milioni di sterline per squadra. Una clausola standard applicabile solo nelle stagioni in cui si disputa la Coppa del Mondo, prevede che ogni squadra riceverà un credito di 30.000 sterline per ogni suo giocatore che partecipa alla Coppa del Mondo. Verranno inoltre introdotti per la prima volta gli academy credits. Ogni squadra riceverà un credito di 30.000 sterline per ogni giocatore schierato in prima squadra proveniente dal vivaio, fino a un massimo di otto giocatori. Si prevede che questa diventi una caratteristica permanente nel sistema del salary cap.

Club partecipanti

Fase a girone unico

Classifica

Playoff

Semifinali

Finale